USS Altair ist der Name von drei Schiffen der United States Navy, die nach Altair, dem hellsten Stern im Sternbild Aquila (Adler), benannt wurden:

USS Altair (AD-11), das Typschiff einer Klasse von zwei Zerstörer-Tendern
USS Altair (AK-257), später klassifiziert als AKS-32
USS Altair (AKR-291), ehemals klassifiziert AK-291

Altair